Камбіо ді В'єрі Медічі (*Cambio di Vieri Medici, 22 лютого 1391 —†20 вересня 1463) — італійський банкір, державний діяч часів Флорентійської респубілки.

Життєпис 
Походив з роду Медічі. Був сином впливового банкіра В'єрі Медічі та аристократки з роду Строцці. У 1395 році втратив батька. Стосовно молодих років немає відомостей. У 1410 році одружився з Лоренцою Гвіччардіні. Від цього шлюбу мав двох синів та доньку. У 1420 році став членом гільдії торгівців та міняйл, приєднавшись до брата Нікколо. Разом з останнім керував банківською справою батька.

У 1423 році стає подестою Верхнього Кастельфранко. У 1424 році здійснив візит до Тіволі, де тоді знаходився папа римський Мартин V. З 1427 році справи у банку погіршилися. Згідно кадастру 1431 року мав 3252 флоринів, а згідно 1433 року — 1800. У 1431 році оженився на представниці банкірського дому Барді.

Під час боротьби між Рінальдо Альбіцці та Козімо Медічі стояв осторонь політики. За це його не було вигнано з іншими Медічі у 1433 році. Тоді ж стає членом Синьорії. З поверненням у 1434 році Козімо Медічі до Флоренції декілька разів висувався на провідні державні посади, втім внаслідок численних боргів не зумів їх обійняти (боржникам заборонялося ставати державними службовцями).

У 1439 році за допомогою Козімо Медічі розрахувався з боргами й отримав разом із сином Пандольфо право на зайняття посад. У 1440 році стає подестою Валь-ді-Греве. Останні вибори в Синьойрію, в яких брав участь Камбіо Медічі, відбулися в 1444 році. Його фінансовий стан продовжував погіршуватися — у 1458 році мав статки у 200 флоринів.

Джерела 
 D. Kent, The rise of the Medici. Faction in Florence, 1426–1434, Oxford 1978, pp. 56, 58, 60

Медічі
Уродженці Флоренції
Померли у Флоренції